Mathys est un nom de famille porté par :
 Adidjatou Mathys, économiste et femme politique béninoise ;
 Christian Mathys, athlète suisse ;
 Hans Ulrich Mathys, homme politique suisse.
 Maude Mathys, sportive suisse ;
 Marcel Mathys, sculpteur suisse ;
 Marco Mathys, footballeur suisse.
 Mathys Vianne, jeune pia local.